Strmca (gmina Bloke)
 Strmca (gmina Laško)
 Strmca (gmina Postojna)